Пар — двадцять перша літера грузинської абетки.
 Пар — поле, тимчасово не зайняте посівами.
 Пар — пара, парення
 Пар — річка в Німеччині
  — аристократичний рід.

Скорочення 
 ПАР — скорочення від Південно-Африканська Республіка
 ПАР — скорочення від поверхнево-активні речовини

Див. також 
 ПАР (значення)
 Пара (значення)
 Паар (Франція)